LLG steht als Abkürzung für:

 Landgraf-Leuchtenberg-Gymnasium Grafenau, ein naturwissenschaftlich-technologisches, sprachliches und wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium im niederbayerischen Grafenau
 Landgraf-Ludwigs-Gymnasium, vormals Landgraf-Ludwig-Schule, ein Gymnasium in der Universitätsstadt Gießen
 Landrat-Lucas-Gymnasium, früher Landrat-Lucas-Schule, in Opladen (seit 1975 Stadtteil von Leverkusen), ein Gymnasium in Nordrhein-Westfalen
 Laser-Laboratorium Göttingen e.V., ein 1987 gegründetes Forschungsinstitut in Göttingen mit Schwerpunkt im Bereich der Laser-Technologie
 Leichtes Löschgruppenfahrzeug, einem früheren deutschen Feuerwehrfahrzeugtyp
 Local Level Government, z. B. Southern Highlands Province#Distrikte und LLGs
 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, eine weiterführende Schule in der kreisfreien Stadt Cottbus, Brandenburg

LLG